Taboo:

Музыка 
 Taboo (певец) — участник The Black Eyed Peas
 Taboo (песня) — песня Дона Омара
 Taboo (группа) — панк-рок-группа
 Taboo (песня Nightmare) — песня японской группы Nightmare
 Taboo (песня) — песня Denzel Curry

Фильмы и сериалы 
 Табу (фильм, 1999) — японский фильм 1999 года
 Табу (телесериал) — британский историко-драматический телесериал 2016 года.